Ján Laco (né le  à Liptovský Mikuláš en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but.

Biographie

Carrière en club 
Formé au MHk 32 Liptovský Mikuláš, il commence sa carrière en senior dans l'Extraliga en 2000. Il s'y impose comme gardien titulaire avant de rejoindre le HC Košice en 2005. Puis, il porte les couleurs du HKm Zvolen et du HK Nitra avant de découvrir la KHL avec le HC Lev Poprad en 2011. Il remporte la Coupe continentale 2013 avec le Donbass Donetsk.

Carrière internationale
Il représente la Slovaquie au niveau international. Il prend part à son premier championnat du monde senior en 2012 conclu par une médaille d'argent.

Trophées et honneurs personnels

Championnat du monde 
2012 : nommé meilleur gardien de but.
2012 : nommé dans l'équipe type des médias.

Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club

| 2000-2001 || MHk 32 Liptovský Mikuláš || Extraliga slovaque || 6 ||  ||  ||  ||  ||  || 1,00 || 92,0 ||  || 0 || 1 ||  ||  ||  ||  || 4,00 || 60,0 ||  || 0
|-
| 2001-2002 || MHk 32 Liptovský Mikuláš || Extraliga slovaque || 14 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,57 || 86,1 ||  ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2002-2003 || MHk 32 Liptovský Mikuláš || Extraliga slovaque || 45 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || MHk 32 Liptovský Mikuláš || Extraliga slovaque || 23 ||  ||  ||  ||  || 58 || 2,83 || 89,8 || 1 || 4 || 2 ||  ||  ||  ||  || 3,00 || 91,4 || 0 || 2
|-
| 2004-2005 || MHk 32 Liptovský Mikuláš || Extraliga slovaque || 42 || 18 || 18 || 4 ||  || 101 || 2,52 || 91,5 || 5 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || HC Košice || Extraliga slovaque || 7 ||  ||  ||  || 429 || 9 || 1,26 || 95,8 || 1 || 0 || 8 ||  ||  ||  ||  || 3,11 || 91,2 || 0 || 0
|-
| 2005-2006 || HC Košice || Extraliga slovaque || 36 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,14 || 91,1 ||  || 0 || 8 ||  ||  ||  ||  || 1,50 || 91,5 ||  || 0
|-
| 2006-2007 || HC Košice || Extraliga slovaque || 18 ||  ||  ||  || 871 || 38 || 2,62 || 92,0 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || MHk 32 Liptovský Mikuláš || Extraliga slovaque || 32 ||  ||  ||  ||  ||  || 3,18 || 90,7 ||  || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || HC ’05 Banská Bystrica || 1.liga || 5 ||  ||  ||  || 253 ||  || 1,90 || 91,7 || 0 || 0 || 14 ||  ||  || 837 ||  || 1,36 || 95,3 || 1 || 0
|-
| 2008-2009 || HKm Zvolen || Extraliga slovaque || 46 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,39 || 92,7 ||  || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || HKm Zvolen || Extraliga slovaque || 37 ||  ||  ||  ||  || 91 || 2,63 || 92,3 || 2 || 2 || 4 ||  ||  || 259 ||  || 2,31 || 93,8 || 0 || 4
|-
| 2010-2011 || HC 07 Detva || 1.liga || 8 ||  ||  ||  || 488 ||  || 1,84 || 93,8 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || HK Nitra || Extraliga slovaque || 32 ||  ||  ||  ||  ||  || 3,06 || 90,5 || 3 || 2 || 5 ||  ||  || 310 ||  || 3,68 || 91,1 || 0 || 0
|-
| 2011-2012 || HC Lev Poprad || KHL || 27 || 8 || 16 || 3 ||  || 70 || 2,57 || 91,5 || 5 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Donbass Donetsk || KHL || 24 || 11 || 9 || 4 ||  || 60 || 2,52 || 91,3 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Donbass Donetsk || KHL || 14 || 10 || 2 || 0 || 806 || 20 || 1,49 || 94,2 || 3 || 0 || 8 ||  ||  || 361 ||  || 1,33 || 94,9 ||  || 0
|-
| 2014-2015 || Barys Astana || KHL || 43 || 14 || 19 || 8 ||  || 110 || 2,66 || 92,2 || 3 || 4 || 7 ||  ||  || 414 ||  || 1,74 || 94,8 || 2 || 0
|-
| 2015-2016 || Barys Astana || KHL || 43 || 16 || 17 || 5 ||  || 107 || 2,68 || 91,4 || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Piráti Chomutov || Extraliga tchèque || 44 || 24 || 20 || 0 ||  || 113 || 2,68 || 90,0 || 1 || 4 || 17 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 4

En équipe nationale

| 2012 ||  || Championnat du monde || 9 || 524 || 20 || 2,18 || 92,4 || 1 || 0 ||  Médaille d'argent
|-
| 2014 ||  Slovaquie || Jeux olympiques || 2 || 125 || 6 || 2,40 || 92,3 || 0 || 2 || 
|-
| 2014 ||  Slovaquie || Championnat du monde || 7 || 381 || 21 || 2,99 || 89,0 || 0 || 0 || 
|-
| 2015 ||  Slovaquie || Championnat du monde || 6 || 309 || 13 || 2,33 || 89,7 || 0 || 0 || 
|-
| 2017 ||  Slovaquie || Championnat du monde || 1 || 56 || 3 || 3,21 || 86,4 || 0 || 0 ||

Références

Naissance en décembre 1981
Naissance à Liptovský Mikuláš
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur international slovaque de hockey sur glace
Joueur du MHk 32 Liptovský Mikuláš
Joueur du HC Košice
Joueur du HKm Zvolen
Joueur du HK Nitra
Joueur du HC Lev Poprad
Joueur du Donbass Donetsk
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur du Barys Astana
Joueur du HC '05 Banská Bystrica
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueur du KLH Chomutov
Joueur du HC Sparta Prague